Die französische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:

EM-Qualifikation 2000

Spiele

Französisches Aufgebot

Spiele Frankreichs

Vorrunde 
  Frankreich –  Dänemark 3:0 (1:0)
  Tschechien –  Frankreich 1:2 (1:1)
  Frankreich –  Niederlande 2:3 (2:1)

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe D

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Frankreich zur EM 2000 auf fussballdaten.de

Frankreich
2000